Уи́льям Теку́мсе Ше́рман (; , Ланкастер, Огайо — , Нью-Йорк) — американский полководец и писатель. Прославился как один из наиболее талантливых генералов Гражданской войны 1861—1865 гг., где он воевал на стороне Севера. В то же время, Шерман приобрёл печальную славу за свою тактику «выжженной земли».

Биография 

Вильям Текумсе Шерман родился  в  (штат Огайо) в семье процветающего адвоката Верховного суда Огайо Чарльза Роберта Шермана и его супруги Мэри Хойт Шерман. Роберт Шерман приходился дальним родственником одному из Отцов-основателей США — Роджеру Шерману.

Происхождение второго имени 
Первое имя генерала Уильям, представляющее собой английский вариант германского имени Вильгельм, широко распространено в англоязычных странах. Второе имя дано Шерману в честь Текумсе — индейского вождя и врага Соединённых Штатов. Принято считать, что Шерман — один из немногих американцев, названных в честь индейского вождя. В 1829 году Чарльз Роберт Шерман скончался, оставив свою жену Мэри с 11 детьми без наследства и не прояснив причины выбора имени сына.

После смерти отца Шермана, как самого умного, согласился взять на воспитание друг семьи, адвокат Томас Юинг (этнический ирландец), который в дальнейшем был избран сенатором от Огайо и первым Министром внутренних дел США. При этом, по требованию жены Юинга Марии мальчика снова крестили — в католичество.

В 1932 году Льюис, один из биографов генерала, выступил с заявлением, что изначально Шерман звался Текумсе, и уже Юинг добавил ему имя Уильям, однако данное мнение противоречит мемуарам Шермана. Сам Шерман вплоть до публикации мемуаров не отрицал, но и не афишировал своего индейского имени, подписываясь как W. T. Sherman или William T. Sherman (даже в письмах к жене).

В своей книге «Америка как есть» В. Д. Романовский даёт вполне простое и логичное объяснение. На самом деле, Текумсе — первое имя, которое было дано ему в честь того, что его дед воевал с индейцами племени вождя Текумсе, но священники ещё при первом крещении (в городе Ланкастер, штат Огайо) отказались давать такое имя, из-за чего ребёнку дали второе, обычное христианское имя Уильям, и поставили его первым.

Начало карьеры 
В возрасте 16 лет В. Т. Шерман поступил и в 1840 году окончил военную академию Вест-Пойнт и был определён вторым лейтенантом в 3-й артиллерийский полк.

В 1840—1841 годах участвовал в войне против индейцев-семинолов во Флориде, и 30 ноября 1841 г. получил звание первого лейтенанта.

Во время Американо-мексиканской войны (1846—1848 гг.) занимал административный пост на базе в Калифорнии, которая не входила в состав Союза, где 30 мая 1848 г. получил временное звание капитана за отличия в войне с Мексикой.

До 1 января 1850 года Шерман служил в Сан-Франциско, а затем был переведён в штат Миссури на важную военную базу  к югу от Сент-Луиса. 27 сентября 1850 года он получил постоянное звание капитана и должность снабженца (Commissary of Subsistence). В этой роли он служил в Сент-Луисе и Новом Орлеане (1850—1853).

6 сентября 1853 года Шерман оставил военную службу и открыл банк в Сан-Франциско. Однако он испытывал постоянный стресс из-за финансовых перемещений и махинаций, что плохо сказалось на здоровье, у него началась астма.

В 1856 году Шерман стал одновременно руководить . Через год после этого банк прогорел и Шерман переехал в Ливенворт, штат Канзас, где пытался заняться адвокатской деятельностью, но у него снова ничего не вышло.

В 1859 году он занял место  (директора)  в , Луизиана, где также преподавал инженерное дело и рисование.

Гражданская война 
4 февраля 1861 открылся Временный Конгресс Конфедеративных штатов Америки, на котором 6 штатов объявили об образовании нового государства — Конфедерации Штатов Америки. 11 марта на сессии Конгресса была принята Конституция Конфедеративных Штатов Америки, которая заменила действовавшую ранее Временную Конституцию.

После указанных событий Шерман в 1861 году был вызван в Батон-Руж в качестве бывшего военного и суперинтенданта для того, чтобы принять под свою команду располагавшийся там Федеральный арсенал, который к этому моменту уже перешёл в руки конфедератов, поскольку охранявшие арсенал федеральные солдаты разделились на два лагеря, при этом уроженцы южных штатов разошлись по домам, а оставшиеся северяне без сопротивления сдали арсенал. Шерману было предложено принять арсенал от имени Конфедерации и подписать соответствующий документ. По-видимому, никто из руководства местных конфедератов не знал, что Шерман является уроженцем северного штата Огайо, тем более, что среди его друзей и бывших однополчан было немало южан. Он не принял арсенал, подал в отставку и уехал в Сент-Луис (штат Миссури), на границу с северным штатом Иллинойс, где стал руководителем Сент-Луисской рельсовой дороги. Через несколько месяцев после этого его вызвали в Вашингтон.

Шерман вступил в армию северян в звании полковника (присвоено 14 мая) и принял участие в первом сражении при Булл-Ран, где был легко ранен пулями в колено и плечо. Сражение было неудачным, потерпев разгромное поражение Шерман, разочаровавшись в своих способностях военного, подал в отставку. Президент Авраам Линкольн не принял отставку, 17 мая сделал Шермана бригадным генералом добровольческой армии и послал его в Луисвилл, штат Кентукки.

13 июня он возглавил 13-й пехотный полк регулярной армии, а 15 июля стал командовать пехотной бригадой, которая состояла из четырёх пехотных полков и одного артиллерийского:
 13-й Нью-Йоркский пехотный полк полковника 
 69-й Нью-Йоркский пехотный полк полковника 
 79-й Нью-Йоркский пехотный полк полковника 
 , лт. 
 , рота Е кп. Ромейна Эйрса

В Луисвилле из-за неопределённой политической обстановки у Шермана случился нервный срыв и он был вынужден покинуть армию.

Вернувшись через полгода в строй, Шерман отличился в битве при Шайло (6 и 7 апреля 1862 г.), где его дивизия приняла на себя практически весь удар атакующих южан, но каким-то чудом Шерман сумел выиграть битву и через две недели получил чин генерал-майора.

После этого Шерман участвовал в осаде Виксберга, после взятия его (4 июля 1863 г.) преследовал генерала конфедератов Джонстона до города Джексон, разрушил этот город и тем самым обеспечил армии Союза обладание западной частью штата Миссисипи.

В 1864 году, когда командующий Западным театром действий генерал Грант (который лично видел действия Шермана в битве при Шайло) был назначен главнокомандующим армии северян, он передал свой предыдущий пост Шерману.

С 15 ноября по 21 декабря 1864 года армия Шермана совершила марш к морю от Атланты до Саванны, разрезав тем самым территорию Конфедерации надвое. При этом солдаты Шермана следовали придуманной им «тотальной войне» («тактике выжженной земли») — они уничтожали все запасы, всю инфраструктуру, все постройки (разрушали железнодорожные пути, сжигали склады с хлопком) и беззастенчиво грабили мирное население, так как Шерман смотрел сквозь пальцы на нарушение официального запрета на мародёрство, поскольку врага, по его мнению, не только было нужно лишить экономической базы к сопротивлению, но и раздавить психологически. По мнению Шермана, это вело к скорейшему окончанию войны.

Во время марша Шермана к морю через всю страну, фронтом, растянутым на шестьдесят миль, с шестьюдесятью тысячами солдат, гражданское население Юга, на самом деле, пострадало незначительно, поскольку жителей деревень и городков заранее предупреждали о наступлении и предоставляли время, чтобы уйти. При этом не обходилось без эксцессов, на которые Шерман не обращал особого внимания.

Так, в феврале 1865 года армия Шермана разграбила и сожгла сдавшийся ей центр штата Южная Каролина — город Колумбию, население которого подверглось насилию со стороны солдат и местных негров. Для обнаружения заложенных конфедератами мин Шерман использовал пленных. Однако он считал подобную жестокость необходимой или допустимой лишь во время войны и после убийства Линкольна вместе со своими подчинёнными принял меры, чтобы защитить от мести жителей Роли, столицы Северной Каролины.

После окончания Гражданской войны Шерман долгое время был главнокомандующим, при этом один раз в течение двух месяцев занимал пост главы Военного Департамента.

С 4 марта 1869 по 1883 год Шерман был командующим генералом армии США (соответствует более поздней должности начальника штаба Армии США), генерал армии. В отличие от других генералов Гражданской войны, последовательно избегал вмешательства в политику.

Ввиду интриг и бюрократии на два года перевёл главный штаб в Сент-Луис, воевал с индейцами (также применяя тактику выжженной земли), издал несколько книг.

После отставки 
В 1884 году Шерман вышел в отставку.
В том же году он ответил решительным отказом на предложение баллотироваться от Республиканской партии на президентских выборах. «Я не стану баллотироваться, если меня выдвинут, и не стану служить, если выберут» (), — ответил он в телеграмме на имя генерала Хендерсона.

 Вильям Текумсе Шерман скончался от пневмонии в Нью-Йорке на 72-м году жизни.
Похоронен на .

Память 
Именем генерала названы:
 речная канонерская лодка  ;
 танк времён Второй мировой войны M4 Sherman;
 самое большое (массивное) документально оформленное одноствольное дерево в мире, одна из гигантских секвой, носящая имя «Генерал Шерман» (в национальном парке «Секвойя» в Калифорнии).
  — городской сквер и круговая дорожная развязка в округе  в Вашингтоне.

В США существует целый ряд памятников генералу Шерману.
Главные памятники Шерману включают позолоченный бронзовый памятник Шермана (1902) Огастеса Сен-Годена на главном входе в Центральный парк в Нью-Йорке и памятник Шерману (1903)  возле президентского парка в Вашингтоне, округ Колумбия Памятник Шерману (1900) в Маскегоне, штат Мичиган, имеет бронзовую статую , а памятник Шерману (1903) на Арлингтонском национальном кладбище имеет уменьшенную версию конной статуи Сен-Годена. Копии бюста Сен-Годена Уильяма Текумсе Шермана находятся в музее Метрополитен и в других местах.

Цитаты 

 «There’s many a boy here today who looks on war as all glory but, boys, it is all hell» ().
 «In our Country… one class of men makes war and leaves another to fight it out» ().
 «Grant stood by me when I was crazy, and I stood by him when he was drunk, and now we stand by each other» («Грант поддерживал меня, когда я сходил с ума, и я поддерживал его, когда он бывал пьян. И теперь мы поддерживаем друг друга»).
 «If forced to choose between the penitentiary and the White House for four years, I would say the penitentiary, thank you» («Если придётся выбирать между каторгой и Белым Домом на четыре года, я сказал бы: „Благодарю вас, выбираю каторгу“»).

Родственники 
 Шерман, Джон (1823—1900) — брат; североамериканский государственный деятель, 35-й Государственный секретарь США.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Register of Officers and Graduates of the United States Military Academy Class of 1840

Выпуск 1840 года (Вест-Пойнт)
Генералы армии Союза
Генералы армии (США)
Умершие от пневмонии
Почётные доктора Йельского университета